Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Filippo Messori e Massimo Valeri 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Marcos Ondruska /  Dejan Petrović (quarti di finale)
 Filippo Messori /  Massimo Valeri (finale)

 Mitty Arnold /  Nir Welgreen (primo turno)
 Yves Allegro /  Stefano Galvani (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1999